Blase steht für:
 Harnblase, ein Organ bei Tieren und Menschen, in dem der Urin zwischengespeichert wird
 Hautblase, ein über das Hautniveau erhobener, flüssigkeitsgefüllter Raum
 Aphthe, eine schmerzhafte Schädigung der Mundhöhle 
 Bulla (Anatomie), knöcherne, blasenartige Strukturen im Bereich des Schädels
 Bulla (Lunge), krankhafte Veränderungen an den Lungen
 Blase (Physik), eine physikalische Phasengrenzfläche
 Gasblase
 Seifenblase, ein dünner Film aus Seifenwasser, der eine gewisse Menge Luft oder anderes Gas einschließt und eine hohle Kugel bildet
 Filterblase, ein vermuteter relativ abgeschotteter Informationsraum im Internet
 Blase (Studentenverbindung), historischer Spottname für Studentenverbindungen
 Brennblase, ein Gefäß zum Brennen von Spirituosen
 durch Lufteinschlüsse oder Wasserdampf entstandener Hohlraum, siehe Lunker#Unechte Lunker
 eine Marktsituation mit unrealistisch hohen Preisen, siehe Spekulationsblase
 Blase (Konzept im Leistungssport), ein Ansatz zur Durchführung von Sportveranstaltungen während der COVID-19-Pandemie
 Asphaltblase

Blase ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Blase (* 1959), niederländischer Politiker

 Hubertus Blase (* 1939), deutscher Maler und Grafiker
 Karl Oskar Blase (1925–2016), deutscher Grafiker und Hochschullehrer
 Marieke Blase (* 1994), deutsche Handballspielerin
 Robin Blase (* 1991), deutscher Webvideoproduzent, Schauspieler, Moderator, Podcaster und Geschäftsführer
 Therese Blase (1873–1930), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Blase (1906–1981), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Bläschen – Verkleinerung, siehe Vesikel
 Blasen (Begriffsklärung)

Abkürzung